Nutteln steht für:
 Nutteln (Holstein), eine Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Nutteln (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil von Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

 eine Bauerschaft in der Gemeinde Cappeln (Oldenburg), Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen